Шкробот — прізвище.

 Шкробот Василь Тимофійович (1918—2006) — український лікар, громадський діяч, головний лікар Тернопільської комунальної клінічної психоневрологічної лікарні.
 Шкробот Володимир Васильович ( 1951) — український вчений у галузі медицини, лікар-хірург, громадський діяч.
 Шкробот Леонід Володимирович ( 1977) — український лікар, головний лікар Тернопільського обласного клінічного онкологічного диспансеру, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.
 Шкробот Світлана Іванівна ( 1955) — український вчений у галузі медицини, громадська діячка.

Див. також 
 Шкроботи
 Шкроботівка

Примітки